— офицер японских ВВС. С марта 2007 года занимал должность начальника штаба Воздушных сил самообороны Японии, в октябре 2008 года был снят с должности за публичное оправдание японской агрессии в Азии.

Биография 
В 1971 году окончил . В 1986 году получил должность подполковника, полковника в 1990, генерал-майора — в 1996 году. 28 марта 2007 года был повышен до должности генерала и назначен начальником штаба Воздушных сил самообороны Японии.

Политическая карьера 

Командор ордена «Легион почёта».

Примечания 

Воздушные силы самообороны Японии
Националисты Японии